Pianissimo steht für:
 italienisch „sehr leise“, Steigerungsform von piano (Vortragsbezeichnung) in der Musik
 Pianissimo (Film), ein US-amerikanischer in Stop-Motion animierter Kurzfilm von Carmen D’Avino aus dem Jahr 1963